Пача може бити:

 Пача, град у жупанији Зала, Мађарска
 Пача (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република